NGC 7779 (другие обозначения — PGC 72770, UGC 12831, MCG 1-60-45, ZWG 407.70, ARAK 586) — галактика в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7779
Рыбы (созвездие)